Токарев, Пётр:
 Токарев, Пётр Михайлович (1945—2012) — певец, педагог, народный артист Башкирии.
 Токарев, Пётр Никитич (1924—2015) — советский деятель образования и учёный.